Kumudu (voornaam), Singalese meisjesnaam
 Kumudu (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam